Сен-Шамо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 45 км на південний захід від Ліона, 11 км на північний схід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15713 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 36906,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими 
  Грефенбройх, Німеччина
  Сант-Адріа-да-Базос, Іспанія

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Сен-Шамон
 [ Розташування муніципалітету Сен-Шамон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Луара